Ку́кский язык (также маори островов Кука, кукский маори) — официальный язык Островов Кука. Принадлежит к полинезийской подгруппе австронезийской семьи языков. Общее число носителей неизвестно, оценивается в 15—20 тысяч человек, из которых часть живёт на Островах Кука, часть — в Новой Зеландии и Австралии. Несмотря на юридическую защиту, положение языка нестабильно и постоянно ухудшается из-за перехода кукцев на английский язык.

Кукский язык в наибольшей степени родственен таитянскому и маорийскому языкам. На каждом острове имеет хождение собственный диалект; самый престижный из них — говор Раротонги.

Письменность на основе латиницы. Фонетический инвентарь беден (9 согласных фонем, 5 кратких гласных и 5 долгих). Морфологически относится к изолирующим языкам.

Язык относительно подробно изучен, однако объём учебной литературы невелик.

О названии 

Под словосочетанием «кукский язык» обычно имеют в виду либо язык южных островов Кука, либо все языки архипелага.

Использовавшееся, в том числе, в лингвистических публикациях типа Ethnologue (2015), слово «раротонга» носителями употребляется исключительно для обозначения диалекта одноимённого острова, и в более новых изданиях заменяется на слово «кукский».

У языка имеется несколько самоназваний. Чаще всего употребляется слово Māori или Te Reo Māori («язык маори»), которые могут обозначать также языки  и тонгарева. Словосочетание «маори островов Кука» (Te Reo Māori Kuki Airani) зачастую объединяет все восточнополинезийские говоры островов, хотя в законодательстве под «маори островов Кука» имеются в виду в том числе пукапука, не принадлежащем к этой группе.

Восточнополинезийские говоры также обозначаются терминами Te reo Ipukarea («язык родины»), Te Reo Tupuna («язык предков») и Te Reo ꞌEnua («язык [этой] земли»).

Te Reo Māori o te Pae Tonga o te Kuki Airani (букв.: «южный маори островов Кука») используется в противоположность северным языкам пукапука и тонгарева).

Вопросы классификации 
Консенсус лингвистов состоит в том, что кукский язык относится к центрально-восточной подгруппе в составе восточно-полинезийской группы австронезийских языков:
 Австронезийские языки → Малайско-полинезийская надветвь → Центрально-восточно-малайско-полинезийская надветвь → Восточно-малайско-полинезийская ветвь → Океанийская подзона → Центральнотихоокеанская подветвь → Восточно-фиджийско-полинезийская группа → Полинезийская группа.

Туда же относятся и такие языки как гавайский, маркизский и маори. Рапануйский язык относится к восточно-полинезийским языкам.

Внутренняя структура полинезийской группы вызывает разногласия: одни учёные объединяют маори островов кука с новозеландским маори и таитянским языком в таитийскую подгруппу, другие утверждают, что таитийская подгруппа не реконструируется и выделяют вместо неё мангайско-старорапануйскую подгруппу; в этом случае ракаханга и тонгарева оказываются прямо в центрально-восточной подгруппе полинезийских языков.

Лингвогеография и современное положение 

До колонизации в XIX столетии острова архипелага были независимы и не входили в единый союз; политически объединялись только близлежащие острова (Атиу, Мауке и Митиаро). В 1888 году всеми островами стала управлять Великобритания, а с 1901 года — Новая Зеландия. С 1965 года острова Кука находятся в свободной ассоциации с Новой Зеландией, оставаясь самоуправляющейся территорией.

Большинство жителей островов Кука живёт за границей. В Новой Зеландии кукцы составляют вторую по численности тихоокеанскую диаспору после самоанцев, постепенно растёт и число кукцев в Австралии. Численность носителей языка при этом более-менее точно известна только в Новой Зеландии (7 725 человек, что составляет 12,8 % новозеландских кукцев; сюда входят говорящие на всех языках островов Кука), совокупно число говорящих на кукском языке оценивается в 15—20 тысяч человек. При этом среди молодых кукцев Новой Зеландии (до 30 лет) 80 % владеют только английским. Многие пожилые жители островов владеют новозеландским маори, так как им его преподавали в школах, а затем многие из них переехали в Новую Зеландию, где продолжили находиться в среде носителей. Некоторое время использование кукского на уроках или переменах при этом было запрещено. Также многие говорящие на кукском сообщают о владении таитянским и языками Сувы, если они там учились.

В образовательной системе острова Кука следуют новозеландской системе; первые 6 лет обучения рекомендуется преподавать на маори островов Кука или другом местном языке коренного населения, затем постепенно включать английский на протяжении 7—10-го годов с переходом на английский в 11—13-х годах. Де-факто на Раротонге английский используется на всех уровнях и единственный предмет, преподаваемый на кукском — это собственно кукский язык.

На островах Кука первые пять лет обучения кукский язык обязателен для всех учащихся. В Новой Зеландии кукский предлагают как второй язык в некоторых школах. Повсеместна проблема недостатка компетентных преподавателей, учебных текстов и пособий; нередко педагогам приходится использовать Библию как учебник. Распространено мнение, что любой носитель может учить других своему языку.

Кукский язык используется в новозеландских церквях, которые посещали, в основном, кукцы, однако, по мере падения религиозности среди населения страны, церкви перестают передавать язык молодёжи. При этом многие носители считают, что ведение службы на кукском — это важная часть ритуала.

С кукским языком ассоциировано несколько культурных практик: шитьё , ткачество (раранга), создание гирлянд ’ei и костюмов rākei, игра на барабанах. Использование языка в политике ограничено: так, в отличие от Самоа, прения в парламенте обычно идут на английском, а использование кукского считается политическим заявлением.

Юридический статус 
С 1915 года единственным официальным языком архипелага был английский. Кукский язык («маори») стал вторым официальным языком островов в 2003 году по Закону о Те-Рео-Маори 2003 года, также он объявил о создании регулирующей организации Kopapa Reo. Язык «маори» в документе определён следующим образом:
 (а) подразумевает язык маори (включая диалекты), который используется на островах Кука;
 (б) а также язык пукапука, используемый на острове Пукапука; и
 (в) включает маори, который соответствует национальным стандартам, одобренным главным регулирующим органом «Kopapa Reo».

В Новой Зеландии кукский язык не имеет ни официального статуса, ни юридической защиты, в нарушение Декларации ООН о правах коренных народов. В 2008—2017 годах правительство отрицательно относилось к преподаванию на любом языке, кроме новозеландского маори и английского.

Передача языка молодёжи 
Английский язык вытесняет кукский, несмотря на то, что острова никогда массово не колонизировали европейцы; причиной является политика колониальной администрации.

Число молодых носителей языка снижается как в Новой Зеландии, так и на островах Кука. ЮНЕСКО и Ethnologue оценивают передачу языка между поколениями на среднем уровне, тогда как исследовательница Салли Акеваи Николас считает, что передача детям почти прекратилась и более правильно было бы оценивать степень сохранности языка между 7 (переходная стадия) и 8a (вымирающий).

Всего количество носителей оценивается Николас следующим образом:
 1400 человек на островах южной группы владеют языком как первым, на высоком уровне;
 1200 человек на островах северной группы владеют кукским как вторым, тоже на высоком уровне;
 14 000 жителей Раротонги быстро переходят на английский язык;
 80 000 человек в диаспоре, почти все владеют только английским.

Диалекты 

На каждом острове имеет хождение свой диалект кукского языка. Преобладающий среди специалистов и носителей взгляд на диалектное дробление языка включает 4 основных диалекта (в скобках приведены ареалы и код базы ):
 раротонга (Раротонга, raro1242);
 аитутаки (Аитутаки, aitu1237);
 мангаиа (Мангаиа, mang1042);
 нга пу тору (Атиу, atiu1237; Мауке, mauke1238; Митиаро, miti1242).

Говоры атоллов Пенрин и Манихики не взаимопонятны с диалектами кукского и считаются отдельными языками: ракаханга-манихики и тонгарева. Жители Пукапука и Нассау говорят на языке пукапука, не принадлежащем восточно-полинезийской ветви и более близком самоанскому и токелау.

В образовании часто предпочитается диалект Раротонги, даже если местные жители обычно говорят на другом. В случае, если учащиеся отвечают на экзаменационные вопросы на своём диалекте, им могут снизить оценки, несмотря на прямой запрет министерства образования.

Ниже приведена таблица слов различных диалектов кукского языка и родственных языков.

Письменность 
Орфография кукского языка была создана в середине XIX века британскими миссионерами и быстро усвоена говорящими, однако она неудобна для изучения: ни макрон (־), обозначающий долготу гласных, ни и гортанная смычка ('), являющаяся отдельной фонемой, не отображаются на письме. Вышеуказанная проблема приводит к боязни ошибок во время чтения вслух и нежеланию это делать.

Миссионерская орфография непоследовательно разбивает речь на слова, критикуется также её пунктуация. С середины XX столетия было предпринято несколько попыток реформировать правописание, но они оказались не в силах перебороть сопротивление пожилых носителей, а также исправить то, как «написано в Библии». В 2014 году вышло переиздание Нового Завета с реформированной орфографией. Эта орфография в общем следует фонематическому принципу, однако частицы записываются морфологически.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология 
Кукский язык имеет 14 фонем (не считая отдельно долгие гласные). Как и в остальных полинезийских языках, в кукском нет противопоставления  взрывных согласных. Взрывные согласные произносятся без придыхания или с очень слабым.

Слог имеет структуру (C)V, стечения согласных не разрешаются, тогда как последовательность из трёх гласных подряд весьма обычна. Исключение — заимствования, в которых гласный, обычно /i/, разделяет носовой и взрывной согласные: в них гласный часто удаляется. Восходящие последовательности гласных обычно реализуются как один слог, а нисходящие — как два.

Как и в других восточно-полинезийских языках, в кукском запрещены сочетания [vu] и [vo], они встречаются лишь в нескольких заимствованиях.

Согласные 
В кукском языке 9 согласных фонем: ng, m, n, p, t, k, r, v и гортанная смычка (амата — от кукского слова amata), обозначаемый на письме апострофом.

В языке ракаханга-манихики также используются согласные f и h. Звуку  в северных языках/диалектах соответствует .

В позиции перед /i/ фонема /t/ реализуется как аффриката: tiaki [t͡ʃiaki].

Праполинезийская гортанная смычка в кукском исчезла, собственная гортанная смычка развилась из праполинезийских *f и *s. Гортанная смычка реализуется как глухой взрывной согласный только при тщательном проговаривании и в начале фразы; в положении между гласными она звучит звонко и ларингализует идущие за ней гласные, превращаясь в скрипучий гортаный аппроксимант. Изредка, особенно в пении, /ʔ/ реализуется как , аналогичное явление обнаружено в маркизском языке.

Праполинезийский *h в кукском также исчез, а *w превратился в [v]. При этом перед гласными заднего ряда [v] нередко реализуется как губно-губной.

Фонема /r/ реализуется либо как одноударный альвеолярный согласный , либо как боковой аппроксимант .

Гласные 
Система гласных типична для полинезийских языков: там 5 кратких гласных фонем: a, e, i, o, u. Гласные заднего ряда огублены. Фонемы /i/ и /e/ часто реализуются очень близко друг к другу, как в новозеландском маори.

Долгота гласных смыслоразличительна. Орфографически она обозначается макроном (mākārōni): ā, ē, ī, ō, ū.

В быстрой речи последние гласные фразы часто оглушаются:
 Pēnei kua oti paꞌa i a Mama Mere te ꞌākono i te tātāꞌanga o te Reo Pukapu̥kḁ.

Просодия 
Для кукской просодии важен вес слога. Имеется ограничение на минимальное просодическое слово и два вида редупликации. Основное ударение — фразовое, а не словесное; словесное ударение часто падает на первую или предпоследнюю мору. Интонация повествовательного предложения — восходяще-нисходящая.

Просодическое слово 
Слоги с кратким гласным , с долгим гласным — тяжёлыми. Минимальное просодическое слово состоит из двух мор, большинство исконных слов содержит 2—4 моры в корне. Минимальная длина синтаксической фразы — три моры, в случае, если во фразе недостаточно мор, к ним добавляются особые частицы, необязательные в более длинных фразах:
 e в повелительных фразах:
 E no’o ki raro! — «Сядь!»
 e в звательных фразах:
 Kia orana e Mere. — «Здравствуй, Мере».
 e в числительных (числительные 2—9; также 1, если оно не выражено словом ’okota’i):
 Kua tapaꞌia ngā ꞌenua e toru mei te reira tuātau mai e tae mai ki tēianei ē, ko Ngā-Pū-Toru — «Эти три острова именовались Нгапутору с тех самых пор и до нынешнего времени».
 ra, оканчивающее недостаточно длинные заимствования:
 okera — «окей».

Тот же механизм заставляет личный артикль a удлиняться до ā в положении перед местоимениями и именами, состоящими из 1 или 2 мор:
 ā koe,
 ā Mere
 a taua.

Аналогично удлиняется глагольная частица ka:
 kā tū,
 ka pēti.

Редупликация 
В кукском языке используется два вида редупликации: полная и частичная. Полная редупликация чаще всего затрагивает корни из двух мор, однако изредка ей подвергаются корни структуры CVCVCV типа ma’ata, (C)VVCV типа ’aere или (C)VVCVV типа mūmū. Частичная редупликация заключается в повторении первой моры корня, причём в случае, если в корне мор более чем две, редупликация сопровождается изменением качества или долготы гласных:
 āpuku → āpukupuku,
 karanga → kārangaranga,
 meitaki → mēmeitaki.

Ударение 
Два основных варианта простановки ударения на отдельных словах — на первую и на предпоследнюю мору, их предпочтение зависит от человека (и в речи носителей они могут встречаться одновременно). Наиболее последовательно ударение в словах, состоящих только из лёгких слогов, а слова структуры CVCV всегда ударяются на первую мору. При наличии в слове тяжёлого слога (с долгим гласным) он перетягивает ударение на себя, кроме случаев, когда долгий гласный находится в последнем слоге — тогда ударяется предпоследняя мора.

Фразовое ударение падает на вершину сказуемого, обычно на ту же мору, которая бы ударялась в отдельно произнесённом слове, при наличии других фраз в составе предложения все они, кроме последней, получат побочное ударение на предпоследнюю мору, а в последней фразе ударение падает либо на предпоследнюю мору, либо на слово, составляющее вершину этой фразы.

В кукском также имеется эмфатическое смысловое ударение, включающее многократное увеличение длительности гласных в слове.

Интонация 
Интонация повествовательного предложения — восходяще-нисходящая; в случае сложного предложения интонация главной фразы остаётся восходяще-нисходящей, последующие фразы произносятся ровно низким тоном, а последняя к концу опускается сильнее всех остальных фраз.

Вопросительные предложения со специальным вопросом могут оформляться либо похоже на повествовательные — в этом случае верхний пик приходится на вопросительное слово и имеет бо́льшую высоту, чем в повествовательном, — либо же интонация вопроса находится на высоком уровне почти всё высказывание, а . Остальные типы вопросов обычно интонируются аналогично второму виду интонации специальных вопросов: тон голоса при этом либо остаётся на высоком уровне всё предложение, либо повышается на последней фразе. Манера оканчивать вопросы повышением интонации заимствована из английского (хотя в английском восходящая интонация для специальных вопросов нехарактерна). Другой вариант интонации в неспециальных вопросах — нисходящая с повышением на главной фразе.

Интонирование повелительных предложений аналогично повествовательным, однако начальный тон в них выше, чем в повествовательных.

Морфология 
Кукский — скорее изолирующий язык; морфемы, указывающие на число и грамматическое время, не связаны с другими словами. В случае соединения морфем используется агглютинация. Большинство слов имеют одну морфему, а слов с более чем тремя морфемами очень мало. В то же время возможен анализ синтаксической фразы как «слова», в этом случае все глаголы содержат маркировку по времени и виду, а существительные — числу, определённости, падежу и так далее.

Части речи 
Первичное деление на части речи различает частицы и «основы» (знаменательные слова). Частицы, стоящие перед вершиной фразы, несут временну́ю, видовую, падежную, числовую и  информацию, а идущие после вершины модифицируют фразу.

Дальнейшее разделение затруднено высокой степенью изоляции в языке, из-за которой многие основы могут нести как глагольные функции, так и именные, а также модифицировать другие основы. Бьюз, на основе работ  над новозеландским маори, предлагает выделение следующих частей речи:
 глаголы (также «универсалии»), принимающие номинативные и глагольные частицы, суффиксы пассива и клитики в пассивном залоге;
 стативы, которые принимают оба типа частиц, но не могущие присоединять пассивные суффиксы и клитики;
 существительные, которые могут принимать только номинативные частицы.

Лексика 
В лексике кукского языка (в особенности в диалектах нгапутору) имеется много заимствований из таитянского ввиду регулярных контактов островитян с жителями Французской Полинезии. С XIX века кукский много заимствовал из новозеландского маори.

История изучения 
Первым о кукском языке написал Джеспер Бьюз, автор серии коротких очерков о структуре кукской фразы, типах предложений, отрицании, соединении слов и частях речи. Также языку посвящены две магистерских диссертации (Pearson, 1974 и Horton, 2000). Самая подробная публикация о кукском — «Грамматика маори южных островов Кука» 2017 года авторства Николас.

Имеется два кукско-английских словаря: Севиджа 1962 года и Бьюза 1955 года. По состоянию на 2019 год идёт проект по созданию словаря, доступного онлайн; им занимаются Оклендский технологический университет, Южнотихоокеанский университет и министерство образования островов Кука.

Несмотря на то, что существует несколько учебных пособий, в целом ощущается их недостаток педагогических ресурсов, в частности, для взрослых.

В момент контакта с европейцами на кукском языке существовала богатая фольклорная традиция, которую приезжие оценили положительно. После создания орфографии быстро появился корпус литературы, состоящий из генеалогий и мифов, литургических текстов, художественной литературы, поэзии, детской и учебной литературы. В январе 2018 года он пополнился комиксами студентов по направлению «Диплом в разговорном языке (кукский язык)» Южнотихоокеанского университета.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Акт Те-Рео-Маори 2003 года
 Онлайн-словарь кукского языка
 Te Kopapa Reo re-formed. Cooks Islands News

Языки Островов Кука
Языки Новой Зеландии
Полинезийские языки